Deze pagina geeft een (onvolledig) overzicht van het totaal aantal wedstrijden gewonnen door Belgen in België.

Wegwedstrijden

Wielersport in België
Belgische wedstrijden gewonnen door Belgen
Wielerwedstrijden